Ana Racoviţă-Davila, född 1834, död 1874, var en rumänsk filantrop, känd för sitt arbete för de föräldralösa.

Källor
 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ana_Racovi%C5%A3%C4%83-Davila
 George Marcu (coord.), Enciclopedia personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, Bucureşti, 2012

Rumänska filantroper
Personer i Rumänien under 1800-talet
Födda 1834
Avlidna 1874
Kvinnor